Het ATP-toernooi van Parijs 1996 werd van 28 oktober tot en met 3 november gespeeld in de Franse stad Parijs. De wedstrijden werden gespeeld op de tapijtbanen van het Palais Omnisports de Paris-Bercy.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Parijs
ATP-toernooi van Parijs